Цеховский — фамилия.

 Цеховский, Гжегож (Ciechowski, 1957—2001) — польский композитор и поэт.
 Цеховская, Варвара Николаевна (1872—около 1942) — русская писательница.

См. также 
 Циховский